Ostolaza ist der Familienname folgender Personen:

 Blas de Ostolaza (Blas Gregorio de Ostolaza y Ríos; 1775–1835), peruanisch-spanischer Geistlicher 
 Laurence Ostolaza (* 1967), französischer Fernsehjournalist 
 Margarita Ostolaza Bey, puerto-ricanische Soziologin und Politikerin